WildHorse — дебютный студийный альбом американской кантри-певицы Рэйчел Линн Вудворд, известной как RaeLynn (Racheal Lynn Woodward), вышедший 24 марта 2017 года на лейбле Warner Bros. Nashville. Альбом возглавил американский кантри-чарт Top Country Albums.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: AllMusic, Pastemagazine, Rolling Stone.

Альбом дебютировал на позиции № 1 в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом 16,000 копий истинных продаж, или 20,000 единиц с учётом треков и стриминга. Он также дебютировал на позиции № 20 в основном мультижанровом хит-параде Billboard 200. К июню 2017 года тираж альбома составил 31,800 копий в США.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 RaeLynn — Love Triangle (Official)

Кантри-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Warner Bros. Records